een riem of koord waarmee men een rijdier bestuurt (een synoniem voor deze betekenis van teugel is toom). Zie Tuigage (rij- of trekdier).
bij vogels: de streek tussen het oog en de wortel van de bovensnavel. Zie Snavel.